Osoianu poate să se refere la

 Constantin Osoianu (n. 1885), om politic basarabean
 Surorile Osoianu, ansamblu vocal folcloric din Republica Moldova
 Vera Osoianu (n. 1955), bibliograf, director-adjunct al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova